Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-19) 2012 (елітний раунд) — відбірний етап, що пройшов у 2012 році. До фінального турніру потрапили сім збірних, збірна Естонії як господар була вільна від відбору.

Жеребкування

Група 1 
Матчі проходили 25-30 травня 2012 у Празі та Слани.

|valign="top"|

Група 2 
Матчі проходили 25-30 травня 2012 в англійських містах Престон та Рочдейл.

|valign="top"|

Група 3 
Матчі проходили 25-30 травня 2012 у сербському місті Новий Сад.

|valign="top"|

Група 4 
Матчі проходили 26-31 травня 2012 у португальських містах Паршал, Ольяу, Феррейраш та Фару.

|valign="top"|

Група 5 
Матчі проходили 23-28 травня 2012 у Данії.

|valign="top"|

Група 6 
Матчі проходили 25-30 травня 2012 у Хорватії.

|valign="top"|

Група 7 
Матчі проходили 23-28 травня 2012 в Італії.

|valign="top"|

Збірні, що кваліфікувались на чемпіонат Європи 

Жирним шрифтом виділені переможні роки.

Посилання 
 Результати на rsssf.com  

Кваліфікації чемпіонату Європи з футболу (U-19)
2012 у футболі